Дзайбацу:

 Дзайбацу — японский термин, означающий «денежный клан» или конгломерат.
 Дзайбацу Асано — было самым большим из общенациональных дзайбацу.